K-1 World Grand Prix 1999 – siódmy turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Ernesto Hoost.

Rezultaty 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 3 października 1999 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 1999 Opening.

Walka otwarcia (3x3 min, 71 kg):
  Takashi Ohno vs  Sakon Kubosaka – Ohno przez decyzję większości (30-30, 30-29, 30-29)
Walka dodatkowa (5x3 min, 59 kg):
  Kensaku Maeda vs  Brad Hemming – Maeda przez KO (cios kolanem), 1:33 1R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Sam Greco vs  Ray Sefo – Greco przez jednogłośną decyzję (29-28, 30-29, 30-27)
  Mirko Filipović vs  Musashi – Filipović przez KO (2. nokdaun), 1:13 2R
  Ernesto Hoost vs  Andy Hug – Hoost przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-29, 30-28)
  Jérôme Le Banner vs   Peter Aerts – Le Banner przez KO (lewy sierpowy), 1:11 1R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Mirko Filipović vs  Sam Greco – Filipović przez KO (2. nokdaun), 2:50 2R
  Ernesto Hoost vs  Jérôme Le Banner – Hoost przez KO (prawy sierpowy), 0:26 2R

Walka dodatkowa (5x3 min):
  Stefan Leko vs  Harry Hooft – Leko przez KO (kopnięcie z obrotu w korpus), 2:37 1R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Ernesto Hoost vs  Mirko Filipović – Hoost przez KO (lewy sierpowy w korpus), 1:09 3R

Uwagi 
 Drugie w karierze Ernesto Hoosta mistrzostwo K-1 WGP (poprzednie w 1997 roku).

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
1999 w sporcie